Giulia är ett släkte av svampar. Giulia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Giulia